Истису — топоним:

Азербайджан 
 Истису — село в Исмаиллинском районе.
 Истису — посёлок в Кельбаджарском районе.
 Истису — посёлок в Ленкоранском районе.
 Истису (до 2018 г. - Мухтадир) — посёлок городского типа в Хачмазском районе.
 Истису — термальный источник в Масаллинском районе.
 Истису — курорт в Кельбаджарском районе.

Армения 
 Исти-Су — прежнее название города Джермук в Вайоцдзорской области.

Россия 
 Исти-Су — прежнее название села Мелчхи в Гудермесском районе Чечни.